Daily News или The Daily News — название нескольких периодических изданий.

 Daily News — американская ежедневная газета, издаваемая в Нью-Йорке.
 Daily News and Analysis —  индийская ежедневная газета на английском языке.
  — британская ежедневная газета, основанная в 1846 году писателем Чарльзом Диккенсом и в конце 1920-х — начале 1930-х годов объединённая с другими изданиями в газету News Chronicle.
 The Daily News Journal — американская ежедневная газета, издаваемая в Мёрфрисборо (штат Теннесси).